Бегович — фамилия.

Известные носители 
 Бегович, Асмир (род. 1987) — боснийский футболист.
 Бегович, Божена (1901—1966) — хорватская театральная актриса, писательница и переводчица.
  (1905—1989) — югославский общественно-политический деятель, партизан Народно-освободительной войны Югославии, генерал-майор Югославской народной армии.
 Бегович, Милан (1876—1948) — австрийский и югославский хорватский писатель и драматург.
 Бегович, Ненад (род. 1980) — сербский футболист.
 Бегович, Никола (1821—1895) — сербский просветитель, священник, писатель, этнолог, общественный деятель.
 Бегович, Эна (род. 1960) — хорватская актриса.